Hedrick peut faire référence à :

Patronyme 

 Chad Hedrick, un patineur de vitesse et sur roller américain.
 Clinton M. Hedrick, un soldat de l'armée de terre des États-Unis et récipiendaire de la Medal of Honor.
 Hedrick Smith, un journaliste écossais.
 Rex Hedrick, un joueur de squash australien.

Toponyme 

 Hedrick, une localité non-incorporée du Jordan Township, comté de Warren, dans l'Indiana
 Hedrick (Iowa), une ville du  comté de Keokuk, en Iowa, aux États-Unis
 Hedrick, une localité non-incorporée du comté de Dent dans l'État du Missouri.